Custom House oder Customs House steht für:

 Bahnhof Custom House, Bahnstation in London
 Custom House (London), Stadtteil des London Borough of Newham
 Custom House (1817), Zollhaus in London 
 Custom House (Dublin), Gebäude in Dublin
 Custom House (Oamaru), Baudenkmal in Oamaru, Neuseeland
 Customs House (Brisbane), Gebäude in Brisbane, Australien
 Customs House (Portland), Gebäude in Portland, Victoria, Australien
 Customs House (Shanghai), Gebäude in Shanghai, China 
 Customs House (Sydney), Gebäude in Sydney, Australien

Siehe auch:
 U.S. Custom House
 U.S. Customshouse